Carpaletunnelrelease
 Centraal Testamentenregister
 Controlled traffic region